In 1953/54 werd het negende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. VfB Stuttgart werd kampioen en Einracht Frankfurt vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Frankfurt werd derde in zijn groep en Stuttgart tweede.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1953/54
Oberliga Süd